Bulat peut être un :

Toponyme 
 Bulat-Pestivien, commune française

Prénom 
 Bulat Jumadilov, boxeur kazakh
 Bulat Utemuratov, homme d'affaires kazakh

Patronyme 
 Basia Bulat, chanteuse canadienne

Monument 
 Église Notre-Dame de Bulat

Titre 
 Bulat-Batır, film tatar de 1928

Nom de chose 
SBA-60K2 Bulat, véhicule militaire
BM Bulat, char ukrainien

Homonymie de prénom